Hawkesbury (civil parish), een civil parish in Engeland.
Hawkesbury (rivier), een rivier in Australië
Hawkesbury (Ontario), een plaats in de Amerikaanse staat Ontario
Hawkesbury (Gloucestershire), een plaats in Gloucestershire
City of Hawkesbury, een Local Government Area in Australië.